Cet article relate le parcours de l’équipe du Portugal de football lors du Championnat d'Europe de football 2004 organisé au Portugal du 12 juin au . Qualifié directement en qualité de pays hôte, le Portugal participe à sa  phase finale.

Effectif 
Sélectionneur : Luiz Felipe Scolari

Compétition

Premier tour - Groupe A

Classement du groupe

Portugal - Grèce

Russie - Portugal

Espagne - Portugal

Phase à élimination directe

Quart de finale : Portugal - Angleterre

Demi-finale : Portugal - Pays-Bas

Finale : Portugal - Grèce

Références 

Portugal